Banning kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Baning, ö, Kalimantan Tengah,

USA 

 Banning, Kalifornien, ort, Riverside County, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar